Die Divizia Națională 2014/15 war die 24. Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 25. Juli 2014 und endete am 20. Mai 2015. Titelverteidiger war Sheriff Tiraspol.

Drei Mannschaften beendeten die Saison mit 55 Punkten. Meister wurde zum ersten Mal der FC Milsami, der sich den Titel aufgrund des direkten Vergleichs sicherte. Bei nur zwei punktgleichen Teams hätte es ein Play-off gegeben.

Modus 
Da zwei Mannschaften aus der Vorsaison nicht mehr teilnahmen und es nur einen Aufsteiger gab, startete die Saison nur mit 11 Teams. Diese traten jeweils drei Mal gegeneinander an. Während der Saison stellten zwei Klubs ihre Teilnahme ein. Am 20. November 2014 meldete sich der FC Costuleni, dem folgte am 5. Dezember 2014 auch der FC Veris. Der Fußballverband annullierte ihre Ergebnisse.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15